Manducus är ett släkte av fiskar. Manducus ingår i familjen Gonostomatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Drakfiskartade fiskar
Manducus